La Lega Nazionale B 2017-2018, campionato svizzero femminile di seconda serie, ha visto la promozione del .

Novità 
Con la mancata promozione in Lega Nazionale A di due squadre e la retrocessione dalla Lega Nazionale A 2016-2017 di  e  la Federazione Svizzera riforma i due campionati maggiori riducendo la LNA da 10 a 8 squadre aumentando di due squadre la LNB che passa da 10 a 12 squadre.

A metà campionato l' decide di sua iniziativa di ritirarsi e viene escluso dal campionato.

Formula 
Importante è la modifica operata dalla Federazione, a partire da questo campionato, sul regolamento campionati. 
Questa stagione è comunque da considerarsi quale campionato di transizione in vista della definitiva sistemazione che verrà applicata in toto in quella successiva, stagione 2018-2019, in cui verrà inserito anche in LNB il terzo turno di partite per tutte le squadre partecipanti.
Non sono più 2 le squadre promosse in LNA ed è promossa solo la vincente senza ulteriori play-off con le retrocedende della categoria superiore e play-out per le escluse dal torneo di promozione.
Per compensare le due squadre in più scese dalla LNA, solo per questa stagione vengono retrocesse le ultime quattro squadre classificate.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Lega Nazionale A 2017-2018.
      Retrocesso in Prima Lega 2017-2018.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
All'Amriswil, ritirato dal campionato alla 8ª giornata di andata, sono stati annullati tutti i risultati.
La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Differenza reti generale
Reti totali realizzate
Punti conquistati negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate negli scontri diretti

Risultati

Tabellone 
Fonti:

Calendario 
Fonti:

Statistiche

Classifica marcatrici 
Fonte:

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

2017 2